Эль-Баха:
 Эль-Баха — город в Саудовской Аравии.
 Эль-Баха — самая маленькая минтака (провинция) на юго-западе Саудовской Аравии.
 Эль-Баха, Абдель-Рахман (род. 1958) — франко-ливанский пианист.